Анкинович — фамилия.
 Анкинович, Екатерина Александровна (1911—1991) — советский геолог-минералог, доктор геолого-минералогических наук, лауреат Сталинской премии.
 Анкинович, Леонид Леонович (1930—1998) — пионер-герой, партизан Великой Отечественной войны. 
 Анкинович, Степан Герасимович (1912—1985) — советский геолог, специалист в области геологии полезных ископаемых, лауреат Сталинской премии.